Het vogeljaar (boek) door Jac. P. Thijsse
 Het Vogeljaar (tijdschrift) voor vogelstudie en vogelbescherming